
Molekulska formula -{C17H23NO4}- se može odnositi na:
 Anisodamin
 Cetraksat